Čenta je ime več naselij:
 Čenta, Italija (italijansko Tarcento)
 Čenta, Srbija